Примера А Уругвая по футболу 1966 года — очередной сезон лиги. Турнир проводился по двухкруговой системе в 18 туров. Все клубы из Монтевидео. Чемпион и вице-чемпион квалифицировались в Кубок Либертадорес 1967.

Таблица

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF
 Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF

1966
Футбол в Южной Америке в 1966 году
Спорт в Уругвае в 1966 году